Gabrowo – miasto w Bułgarii
 Gabrowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali, w gminie Czernooczene
 Gabrowo – gmina w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Gabrowo – gmina w Bułgarii
 Gabrowo – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Dełczewo

Zobacz też 
 Obwód Gabrowo